(« le Mexicain » en anglais) peut faire référence à :

 The Mexicain, film américain d'Allan Dwan, 1911
 le titre original du film américain Le Mexicain de Gore Verbinski, 2001